Als Euro-Norm oder Euronorm werden bezeichnet:
 mittlerweile zurückgezogene Normen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, siehe Euronorm;
 umgangssprachlich die heutigen Europäischen Normen, siehe Europäische Norm;
 auf europäischer Ebene festgelegte Abgasgrenzwerte, siehe Abgasnorm.